Лас Вигас де Рамирез има више значења:

 Општина Лас Вигас де Рамирез (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Вигас де Рамирез (Лас Вигас де Рамирез, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику